Louisenhof (mitunter auch Luisenhof)
 bezeichnet
 Louisenhof (Angermünde) im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Louisenhof (Ferdinandshof)  im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Louisenhof (Letschin) im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Louisenhof (Müssen) im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Louisenhof (Neuenkirchen bei Neubrandenburg) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

 ist der deutsche Name von Orten in Polen (nach Landkreis-ABC sortiert):
 Louisenhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Żywki Małe im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Louisenhof, Kreis Bartenstein, Ostpreußen, seit 1945: Łolzowo
 Louisenhof, Kreis Belgard, Pommern, seit 1945: Radzewo (Tychowo) im Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern
 Louisenhof, Kreis Bütow, Pommern, seit 1945: Świątkowo
 Louisenhof, Kreis Cammin, Pommern, seit 1945: Lewin
 Louisenhof, Kreis Flatow, Pommern, seit 1945: Pieczyn
 Louisenhof, Kreis Greifenhagen, Pommern, seit 1945: Modrzewko
 Louisenhof, Kreis Hirschberg, Niederschlesien, seit 1945: Woliszów
 Louisenhof, Kreis Königsberg/Neumark, Brandenburg, seit 1945: Lasocin
 Louisenhof bei Alt Belz, Kreis Köslin, Pommern, seit 1945: Dobrzenica 
 Louisenhof bei Gust, Kreis Köslin, Pommern, seit 1945: Dziadoszany
 Louisenhof, Kreis Marienwerder, West-/Ostpreußen, seit 1945: Szczepkowo (Iława)
 Louisenhof, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Myślęcin
 Louisenhof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Meszniak
 Louisenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Podlasie (Srokowo) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Louisenhof, Kreis Regenwalde, Pommern, seit 1945: Wojcieszyce
 Louisenhof, Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Gostkowo
 Louisenhof bei Franzdorf, Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Roklewo
 Louisenhof bei Hölkewiese, Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Kołacin (Miastko)
 Louisenhof bei Breitenberg, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Małomierz
 Louisenhof bei Kuhtz, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Krzekoszewo im Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern
 Louisenhof bei Latzig, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Miłobadz im Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern
 Louisenhof bei Peest, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Niesiedlin im Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern
 Louisenhof, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Kostno
 Louisenhof, Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Zdzichowo

 ist der deutsche Name von Orten in Russland:
 Louisenhof, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1946: Woronowo (Kaliningrad, Gurjewsk) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Luisenhof
 Villa Louisenhof